Новак Джокович — четвёртый раз подряд выиграл титул.

Посев 

  'Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Группа)
  Роджер Федерер (Финал)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Группа)
  Давид Феррер (Группа)
  Кэй Нисикори (Группа)

Запасные 

  Ришар Гаске (Не использован)
  Джон Изнер (Не использован)

Ход турнира

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Роджер Федерер
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Станислас Вавринка
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=5
| RD1-team03= Рафаэль Надаль
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=1
| RD1-team04= Новак Джокович
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Роджер Федерер
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=1
| RD2-team02= Новак Джокович
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2='6
| RD2-score02-3=

}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Группа Стэна Смита

Группа Илии Настасе

Ссылки 
 

Финал Мирового тура ATP 2015